Fontibón bezeichnet:

 den Stadtbezirk Fontibón in Bogotá
 das kolumbianische Bistum Fontibón